

Байконур — космодром
 Байконур — місто, Байконирська міська адміністрація, Кизилординська область
 Байконур — село, Улитауський район, Улитауська область
 Байконур — станція метро у місті Алмати

Інше 
 2700 Байконур (2700 Baikonur) — астероїд головного поясу